Первая футбольная лига 1994/1995 () — 38-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 13 августа 1994 года и закончился 21 мая 1995 года. В 11-й раз чемпионат выиграл «Бешикташ».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1994/1995
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1994 году
Спорт в Турции в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995